

Geografia

Niemcy 
 Buchenau – dzielnica Boppardu
 Buchenau – dzielnica gminy Lindberg w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Regen

Polska 
Dawna nazwa miejscowości:
 Nędza

Osoby 
 Artur Buchenau – niemiecki filozof
 Oda Buchenau – niemiecka pisarka

Zobacz też 
 Puchenau